Кавказская кампания:
 Кавказская кампания Надир-шаха — кампания турецко-персидской войны (1730—1736).
 Кавказская кампания Крымской войны — боевые действия русской армии против Османской империи (1853—1856).
 Кавказская кампания Русско-турецкой войны (1877—1878) — действия русской армии в Закавказье во время Русско-турецкой войны (1877—1878).

См. также 
 Кавказская война (1817—1864) — обобщающее название военных действий Русской императорской армии, связанных с присоединением горных районов Северного Кавказа к Российской империи.
 Кавказский фронт Первой мировой войны — один из фронтов Ближневосточного театра военных действий Первой мировой войны.